Rügen se poate referi la:

 Rügen, insulă germană în Marea Baltică
 Rügen, district în Germania